Сатийё:

 Сатийё — коммуна во Франции, находится в регионе Рона — Альпы.
 Сатийё — кантон во Франции, находится в регионе Рона — Альпы, департамент Ардеш.